Zodl ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Zodl (1924–2001), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Franz Zodl (1944–2010), österreichischer Koch

Siehe auch:
 Zodel (Begriffsklärung)